Mariane, algumas vezes escrito como Mariana ou Marianne pode significar:

 Nome de duas esposas de Herodes, o Grande, e de várias descendentes de Herodes. Ou, mais detalhadamente:
 Mariane, neta de Hircano e esposa de Herodes, mãe de Samalpsio, Cipros, Alexandre e Aristóbulo
 Mariane, filha de Simon ben Boethus, mãe de Herodes Filipe e Salomé
 Mariane, neta de Herodes, casou-se com Herodes de Cálcis
 Mariane, filha de Herodes Agripa I
 Mariane Ribeiro Dombrova, apresentadora e cantora brasileira.

Ver também 
 Mariana (desambiguação)